

Biografia
Il 29 giugno 2011 gli fu diagnosticato un tumore al testicolo, scoperto durante un test antidoping di routine dopo aver giocato una partita contro l'Uzbekistan ai Mondiali Under-17 svoltisi in Messico.

Nel giugno del 2012, una volta ristabilitosi, gli fu permesso di tornare ad allenarsi. Tuttavia la malattia si ripresentò nel gennaio del 2013. Tombides morì il 18 aprile 2014, all'età di 20 anni e 46 giorni.

Carriera

Club
Calcisticamente cresciuto nelle giovanili del West Ham, Tombides debuttò in prima squadra il 25 settembre 2012, nella sconfitta per 1-4 contro il Wigan nel terzo turno di League Cup.

Nazionale
Tombides rappresentò l'Australia ai Mondiali Under-17 del 2011, in cui giocò quattro partite segnando un gol.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori deceduti nel periodo di attività